2021/22 was het tiende seizoen in de hoofdklasse, de laagste afdeling van het Nederlandse handbal bij de dames op landelijk niveau. Het seizoen bestond uit zes gelijkwaardige onafhankelijke groepen/competities (A, B, C, D, E en F), elk bestaande uit 12 teams. De zes kampioenen promoveerden naar de tweede divisie, en de zes ploegen die als laatste eindigden degradeerden naar de regionale eerste klasse.

Hoofdklasse A

Hoofdklasse B

Hoofdklasse C

Hoofdklasse D

Hoofdklasse E

Hoofdklasse F

Zie ook 

 Eredivisie (vrouwenhandbal) 2021/22
 Eerste divisie (vrouwenhandbal) 2021/22
 Tweede divisie (vrouwenhandbal) 2021/22
 Hoofdklasse (mannenhandbal) 2021/22
 Beker van Nederland (handbal) 2021/22

Referenties 

Handbal in Nederland
Handbal in 2021
Handbal in 2022